To Have and Have Not (roman), roman uit 1937 van Ernest Hemingway
 To Have and Have Not (film), film uit 1944 van Howard Hawks